Dorfkirche Jerchel steht für:
 Dorfkirche Jerchel (Tangerhütte) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Jerchel (Gardelegen) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gardelegen#Jerchel